Dobree ist der Familienname folgender Personen:

 Bonamy Dobrée (1891–1974), britischer Literaturwissenschaftler
 Georgina Dobrée (* 1930), britische Klarinettistin
 John Hatherley Dobree (* 1914), britischer Augenarzt
 Peter Paul Dobree (1782–1825), britischer Philologe